Liger steht für:
 Liger, Großkatzenhybrid aus Löwe und Tiger
 Liger (Band), österreichische Band 
 Liger (Bresle), kleiner Fluss im Département Somme in Frankreich
 Liger (Film), indischer Film (2022)
 Liger (Atlantik), deutscher Name der Loire
 Liger-Atlantel, französisches Département
 Jushin Liger (* 1964), japanischer Ringer